EnEV steht für:
 Energieeinsparverordnung in Deutschland

ENEV steht für:
 Flughafen Harstad/Narvik in Norwegen (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Enew

ENEV